Hedwigia – czasopismo naukowe (mykologiczne)
 Hedwigia – rodzaj mchów